Городская больница:

 Городская больница — крупнейшее учреждение здравоохранения города Находки.
 Городская больница — станция метротрама в городе Кривой Рог.

См. также